1600 Pennsylvania Avenue puede referirse a:

 La Casa Blanca, residencia presidencial en 1600 Pennsylvania Avenue, Washington D. C.
 1600 Pennsylvania Avenue, un musical de 1976 con música de Leonard Bernstein y libreto de Alan Jay Lerner.
 1600 Pennsylvania Avenue, un show en MSNBC antes conocido como Race for the White House.